Фамилия
 Денгофы — дворянский, графский и княжеский род.
 Топоним
 Денгоф — название села Высокое до 1942 г.